«Люті́н» або «Люті́на» () — назва кількох кораблів:
 «Лютін» — фрегат, спущений на воду у 1779 році. До 1793 року належав Франції, потім перейшов до Британського флоту;
 «Лютін» — ім'я, даване всім яхтам, які належать яхт-клубу Ллойда

Див. також 
 Лютен — міфологічна істота з французького фольклору
 Лютеїн — один з каротиноїдів